Гражданская война в Венесуэле:
 Гражданская война в Венесуэле (1835—1836) также известная как Революция реформ
 Гражданская война в Венесуэле (1858) или Мартовская революция,
 Гражданская война в Венесуэле (1892) или Легалистская революция,
 Гражданская война в Венесуэле (1899—1902)
 Гражданская война в Венесуэле (1901—1903) или Либеральная революция,

См. также 
 Политический кризис в Венесуэле (2019)